The Beautiful People est le pseudonyme des catcheuses Velvet Sky et Angelina Love.
 The Beautiful People, chanson écrite et chantée par Marilyn Manson, reprise par la chanteuse américaine Christina Aguilera.

Voir aussi